Joe Viola ist der Name folgender Personen:

* Joe Viola (Jazzmusiker) (1920–2001), US-amerikanischen Jazzmusiker
 Joe Viola (Drehbuchautor) (* 1953), US-amerikanischen Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler